Damernas florett vid världsmästerskapen i fäktning 2015 avgjordes vid Olimpijskij-arenan i Moskva, Ryssland, under perioden 15–16 juli 2015. Totalt deltog 108 fäktare i kvalomgången och slutomgången. 64 fäktare kvalificerade sig till slutomgången som bestod fyra sektioner. Vardera sektion bestod av 16 fäktare som avgjorde matcherna i cupformat. Segraren ur respektive sektion fick fäktas i semifinalerna.

Inna Deriglazova besegrade Aida Sjanajeva, bägge från Ryssland, i finalen med slutsiffrorna 15–11. Bronsmedaljörer blev Arianna Errigo från Italien och Nzingha Prescod från USA.

Resultat

Sektion 1
{{Spelträd/16|nr=ja|bronsmatch=nej|bredd=17em
|rubrik1=Trettioandradelsfinaler|rubrik2=Sextondelsfinaler|rubrik3=Åttondelsfinaler |rubrik4=Kvartsfinaler 

|1
| Arianna Errigo
|15|64
| Liu Yongshi
|4

|33
| Anissa Khelfaoui
|12
|32
| Pauline Ranvier
|15

|17
| Carolin Golubytskyi
|15|48
| Leonie Ebert
|6

|49
| Sabrina Massialas
|8
|16
| Nicole Ross
|7

|9
| Larisa Korobejnikova
|15|56
| Po Heung Lin
|8

|41
|
|10
|24
| Martyna Synoradzka
|15

|25
| Aida Mohamed
|10
|40
| Gabriella Varga
|15|57
| Haruka Yanaoka
|5
|8
| Martina Batini
|15

|1
| Arianna Errigo
|15|32
| Pauline Ranvier
|10

|17
| Carolin Golubytskyi
|9
|49
| Sabrina Massialas
|15

|9
|{{Nowrap| Larisa Korobejnikova}}
|15|24
| Martyna Synoradzka
|6

|40
| Gabriella Varga
|10
|8
| Martina Batini
|15

|1
| Arianna Errigo
|15|49
| Sabrina Massialas
|4

|9
|

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4
{{Spelträd/16|nr=ja|bronsmatch=nej|bredd=17em
|rubrik1=Trettioandradelsfinaler|rubrik2=Sextondelsfinaler|rubrik3=Åttondelsfinaler |rubrik4=Kvartsfinaler 

|7
| Jeon Hee-sook
|13
|58
| Nataly Michel
|11

|39
| Wang Wenying
|6
|26
| Anita Blaze
|15|23
| Olivia Wohlgemuth
|15
|42
| Alicia Ji Yeon Kwag
|3

|55
| Gabriela Cecchini
|7
|10
| Ysaora Thibus
|15|15
| Nzingha Prescod
|15
|50
| Anastasiya Moskovska
|8

|47
|

Finaler

Källor

Referenser

Florett dam